Artemio Franchi, dirigent esportiu italià.
 Estadi Artemio Franchi, camp de futbol de la ciutat de Florència.
 Estadi Artemio Franchi (Siena), camp de futbol de la ciutat de Siena.